Мушкетёр:
 Мушкетёр — рядовой рода войск — мушкетёры, также дворянин, служивший в гвардейской кавалерии (во Франции в XVII—XVIII веках).
 «Мушкетёр» — кодовое название боевых действий вооружённых сил Великобритании и Франции против Египта во время Суэцкого кризиса 1956 года.
 «Мушкетёр» — художественный фильм Питера Хаймса.

См. также 
 Мушкетёры